

Persone 
 Atto Vannucci – storico, patriota e politico italiano
 Damiano Vannucci – calciatore sammarinese, di ruolo difensore
 Dino Vannucci – medico italiano 
 Divo Vannucci – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Giacomo Vannucci (Jacopo) – prima vescovo di Rimini dal 1448 al 1449
 Giovanni Vannucci – presbitero e teologo italiano dell'Ordine dei Servi di Maria
 Giuseppe Vannucci – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Ildebrando Vannucci – vescovo cattolico italiano
 Pietro Vannucci (il Perugino) – pittore italiano
 Massimo Vannucci – politico e imprenditore italiano
 Matteo Vannucci –  pilota motociclistico italiano
 Mila Vannucci –  attrice italiana, attiva in teatro
 Paolo Vannucci – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Ronnie Vannucci – batterista e musicista statunitense
 Sandro Vannucci – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Silvio Vannucci – attore italiano

Altro 
 Accademia di belle arti Pietro Vannucci – ateneo per lo studio delle arti visive 
 Trofeo Alberto Vannucci – corsa in linea femminile di ciclismo su strada

Pagine correlate 
 Vanni